VM i snooker 1974 (Park Drive World Snooker Championship) spelades 16 - 25 april i Manchester, England. Kvalmatcherna spelades den 11 april. Turneringen vanns av Ray Reardon, hans tredje VM-titel.

Efter det publikmässigt framgångsrika VM 1973, blev detta VM en besvikelse. Arenan, som mest påminde om en flyghangar, lockade inte speciellt mycket folk, och dessutom blev flera av de mest publikdragande spelarna utslagna tidigt, däribland Alex Higgins, John Spencer och Eddie Charlton. Istället blev det Ray Reardon som fick en enkel resa mot sin tredje VM-titel, han var egentligen aldrig hotad i någon av sina matcher. Därmed blev han den förste att försvara en VM-titel sedan VM återfick sitt nuvarande format som utslagsturnering 1969.

VM 1974 var den första VM-turneringen som gav spelarna poäng till världsrankingen. Detta bestämdes dock i efterhand, världsrankingen 1976/77 baserades på resultat från de tre senaste VM-turneringarna, förutom detta VM även VM 1975 och VM 1976.

Resultat

Externa länkar 
 

1974 i Storbritannien
Sportåret 1974
1974
Internationella sportevenemang i Manchester
Manchester under 1900-talet